Ennöckl ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ennöckl (* 1973), österreichischer Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor
 Katharina Ennöckl (1790–1869), österreichische Theaterschauspielerin